Brall ist der Name von:

 Helmut Brall-Tuchel (* 1951), deutscher Germanist, Professor für Ältere deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters
 Thomas Brall (* 1963), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 BRAL
 Prall